Брезово може бити:

Бугарска:
 Брезово (град), град у општини Брезово, Пловдивска област, Република Бугарска
 Брезово (Елена), град у општини Елена, Трновска област, Република Бугарска
 Брезово (Тетевен), град у општини Тетевен, Ловечка област, Република Бугарска

Северна Македонија:
 Брезово (Демир Хисар), насељено мјесто у општини Демир Хисар, Северна Македонија

Словенија:
 Брезово (Литија), насељено мјесто у општини Литија, Република Словенија
 Брезово (Севница), насељено мјесто у општини Севница, Република Словенија
 Брезово Брдо, насељено мјесто у општини Хрпеље - Козина, Република Словенија

Види још 
 Брезово Поље

или

 Бреза (вишезначна одредница)
 Брезе (вишезначна одредница)
 Брезик (вишезначна одредница)
 Брезине (вишезначна одредница)
 Брезици (вишезначна одредница)
 Брезичани (вишезначна одредница)
 Брезна (вишезначна одредница)
 Брезник (вишезначна одредница)
 Брезница (вишезначна одредница)
 Брезно (вишезначна одредница)
 Брезова (вишезначна одредница)
 Брезовац (вишезначна одредница)
 Брезовица (вишезначна одредница)
 Брезовице (вишезначна одредница)